Анака́рдиум () — род древесных растений семейства Сумаховые или Анакардиевые (Anacardiaceae).

Ботаническое описание 
Листья простые.

Цветки полигамные.

Плод с твёрдой оболочкой, содержащей едкий бальзам; плодоножка разрастается в сочное грушевидное образование («яблоко»).

Распространение и среда обитания 
Около 15 видов в тропиках Америки.

Хозяйственное значение и применение 
, произрастающий в Бразилии и Вест-Индии, культивируют в тропиках обоих полушарий ради семян, известных под названием орех-кешью, или акажу, и разросшихся плодоножек («яблоки» акажу, или кешью), из которых приготовляют маринады, джемы, напитки. Стебель даёт камедь, подобную гуммиарабику.

Список видов 
Род Анакардиум включает 20 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Анакардиевые
Флора Южной Америки